Herman Jacob Dijckmeester (1771-1850) - lid notabelenvergadering, lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer 
 Herman Jacob Dijckmeester (1837-1891) - lid Tweede Kamer 
 Herman Jacob Dijckmeester (1847-1942) - commissaris van de Koningin, secretaris-generaal